Ве́ра Соколо́ва:
 Соколова, Вера Александровна (род. 1987) — российская легкоатлетка.
 Соколова, Вера Сергеевна (1896—1942) — русская советская актриса (МХАТ). Примечания